En Pologne, Chrzanów peut correspondre :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Chrzanów, un village

dans la voïvodie de Lublin
 Chrzanów, une gmina rurale dans le powiat de Janów Lubelski
 Chrzanów, un village et chef-lieu de cette gmina.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Chrzanów, une ville, chef-lieu du Powiat de Chrzanów
 Chrzanów, une gmina dont cette ville est le siège.

dans la voïvodie de Sainte-Croix. 
Chrzanów, une localité du powiat de Busko.